История почты и почтовых марок Туркмении охватывает три основных этапа развития почтовой связи на территории этого государства — дореволюционный, советский (1918—1991) и независимый (с 1991), с которым также связано начало эмиссии собственных почтовых марок Туркмении (с 1992).

Развитие почты

Дореволюционный период 
Начиная примерно с 1830 года на территории Туркмении, находившейся в составе Российской империи, стала развиваться общегосударстенная российская почта.

В составе СССР

Туркменская ССР 
В советское время почта Туркменской ССР, образованной в 1924 году, была частью единой советской системы связи, и оплата почтовых сборов на её территории производилась марками Советского Союза.

Туркменская тематика на марках СССР 
Сюжеты, посвящённые республике, персоналиям и национальной специфике Туркмении, можно встретить как на отдельных почтовых миниатюрах, так и в составе серий марок СССР. Например, на двух марках — из серии 1938 года «Государственный герб СССР и гербы союзных республик» и из такой же серии 1947 года — был изображён герб Туркменской ССР.

Двадцатипятилетию республики была посвящена серия 1949 года из трёх марок, на которых были представлены текстильная фабрика, плотина и нефтяные вышки.

Туркменские колхозники изображены на марке 1957 года. Павильон Туркмении на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке представлен на рисунке марки. Ещё одна почтовая марка СССР была издана к 40-летию республики в 1964 году.

В 1959 году появилась марка, которая была приурочена к 225-летию со дня рождения туркменского писателя Махтумкули.

Современная почтовая служба

Выпуски почтовых марок 
Туркмения объявила о своём суверенитете 22 августа 1991 года, а 27 октября того же года о своей независимости. До выпуска собственных почтовых марок здесь использовались марки Советского Союза.

Первая туркменская марка номиналом в 50 копеек была выпущена 26 апреля 1992 года. Она была подготовлена при участии Издатцентра «Марка» (художник Г. Комлев) и по особенностям оформления составляет общую серию с марками Казахстана (0,50 — «Золотой воин») и первой маркой Таджикистана (0,50 — «Золотая пряжка со сценой охоты на дикого кабана»).

В отличие от многих других бывших советских республик, Туркмения не выпускала надпечаток на советских марках для удовлетворения потребностей почтовой службы после обретения независимости, хотя ряд надпечаток был сделан на марках Туркмении в 1992 и 1993 годах.

Фальсификации 

В начале 1920-х годов появлялись беззубцовые и зубцовые фальсификаты Туркестана.

В 2000 году Туркмения, как член Всемирного почтового союза, распространила через ВПС уведомление о существовании фальшивых марок на тему «Чемпионат Европы по футболу EURO-2000» номиналом в 120,00 манат, изданных якобы от имени этого государства.

См. также 
 История Туркмении
 Туркменпочта

Примечания

Литература 
 Rossiter S., Fowler J. The Stamp Atlas: A Unique Assembly of Geography, Social and Political History, and Postal Information. — 1st edn. — , Sydney: Macdonald, 1986. — 336 p. — ISBN 0-356-10862-7.
 Scott 2007. Standard Postage Stamp Catalogue. — New York, NY, USA: Scott, 2006.

Ссылки 

 
 www.turkmenpost.gov.tm Сайт государственной компании почтовой связи «Türkmenpoçta».
 Веб-страница с информацией о государственной компании почтовой связи «Türkmenpoçta» на портале Turkmen World.
 Почтовые марки и цельные вещи Туркмении в иллюстрированном онлайн-каталоге на сайте издательства «Нестор» (Минск) 
 Марки Туркмении в онлайн-каталоге  «Стэнли Гиббонс»
 Turkmenistan — информация о марках Туркмении в базе данных  («Энциклопедия почтовых ведомств. Энциклопедия истории почты»)